

Italia
 Basilica di Santa Maria del Popolo – chiesa di Roma 
 Cattedrale di Santa Maria del Popolo – chiesa di Pontremoli, concattedrale della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli
 Chiesa di Santa Maria del Popolo – chiesa di Bitonto
 Chiesa di Santa Maria del Popolo – chiesa di Bomba
 Chiesa di Santa Maria del Popolo – chiesa di Cittaducale
 Chiesa di Santa Maria del Popolo – chiesa di Napoli
 Chiesa di Santa Maria del Popolo – chiesa di Palermo
 Chiesa di Santa Maria del Popolo – chiesa di Surbo
 Chiesa di Santa Maria del Popolo – chiesa di Vigevano

Svizzera
 Chiesa di Santa Maria del Popolo – chiesa di Cademario, dal 1833 dedicata a Sant'Ambrogio